У фіналі Вік Сайксес переміг Курта Нільсена з рахунком 9–7, 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 
 Кен Роузволл (чвертьфінал)
 Вік Сайксес (чемпіон)
 Мервін Роуз (півфінал)
 Ярослав Дробний (півфінал)
 Гарднар Маллой (4 коло)
 Лью Гоуд (чвертьфінал)
 Артур Ларсен (чвертьфінал)
 Енріке Мореа (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1953 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1953 у тенісі
Вімблдонський турнір